

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Dule – część wsi Wilcza Wola w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec
 Dule – część wsi Łagów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów
 Dule – część wsi Sorbin w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn

Inne miejscowości 
 Dule – miejscowość w gminie Ribnica w Słowenii
 Dule – miejscowość w gminie Škocjan w Słowenii